

Ход соревнований

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

Полуфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

 Финал Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Бег с барьерами на Олимпийских играх